Melia () è un personaggio della mitologia greca, una ninfa Oceanina, figlia di Oceano e Teti.

È anche nota come Melia Argea, per distinguerla dalle altre ninfe con lo stesso nome. Tuttavia è talvolta identificata con la Melia della tradizione tebana, in quanto condivide gli stessi genitori.

Mitologia 
Sposò il fratello Inaco, re di Argo e Potamoe (una divinità fluviale) da cui ebbe i figli Foroneo, Egialeo ed Io. Attraverso questa discendenza è antenata delle famiglie reali di Argo, Sicione e Tebe.

Alcuni Scholia sull'Oreste di Euripide aggiungono tra i suoi figli anche Fegeo mentre Eustazio di Tessalonica aggiunge Micenea.

Albero genealogico

Note

Collegamenti esterni 
 

Personaggi argivi della mitologia greca
Regine della mitologia greca
Oceanine